Deze lijst van spelers van het Hongaars voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Hongarije. Vetgedrukte spelers zijn in 2017 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke interland tegen  op 14 november 2017

Hongaars voetbalelftal
Hongarije
spelers van het Hongaarse voetbalelftal